El término encaje tiene varios significados:
en artes un encaje es un tejido transparente ornamental;
en matemáticas un encaje es un mapeo entre espacios topológicos;
en botánica es el nombre común de la planta Ammi majus;
un encaje bancario.